SS Pro Roma was een Italiaanse voetbalclub uit de hoofdstad Rome.

Geschiedenis
De club werd opgericht op 28 augustus 1911 Pro Roma nam in 1912/13 voor het eerst deel aan het landskampioenschap, dat voor het eerst openstond voor clubs uit Zuid-Italië. Na een kwalificatiewedstrijd tegen Tebro Roma plaatste de club zich voor de groepsfase van de provincie Latium. De club verloor alle wedstrijden al kreeg het wel twee overwinningen toegekend omdat Alba Roma forfait had gegeven. De volgende twee seizoenen werd de club laatste.

Na de Eerste Wereldoorlog ging het nog niet beter met de club al werd nu de voorlaatste plaats behaald. In 1920/21 ging het eindelijk beter en Pro werd vierde op acht clubs. Deze lijn kon niet doorgetrokken worden in het volgende seizoen toen opnieuw de voorlaatste plaats bereikt werd.

Na twee seizoenen afwezigheid in de hoogste klasse keerde de club terug en werd opnieuw laatste, net als het volgende seizoen. Pro Roma zou opnieuw degraderen maar liet het niet zover komen en fusioneerde met Fortitudo Roma om zo de fusieclub Fortitudo Pro Roma te vormen, een voorloper van AS Roma.

Stamboom AS Roma

Roma
Sportclub in Rome